Pessoas
 Tibiriçá (morto em 1562) - líder indígena tupiniquim do Brasil colonial. 
 João Tibiriçá Piratininga (1829-1888) - proprietário rural e político brasileiro. 
 Jorge Tibiriçá Piratininga (1855-1928) - político brasileiro, governador do estado de São Paulo.
 Sílvio Tibiriçá de Almeida (1867-1924) - poeta e filósofo brasileiro.
 Alice Tibiriçá (1886-1950) - ativista política e militante feminista brasileira.
 Joaquim de Castro Tibiriçá (1896-1965) - político brasileiro.
 Luís Caldas Tibiriçá (1911-?) - geólogo, arqueólogo e lexicógrafo brasileiro.
 Maria Augusta Tibiriçá Miranda (1917) - médica e ativista política brasileira.
 Roberto Tibiriçá (1954) - maestro brasileiro.

Localidades e acidentes geográficos

 Rio Tibiriçá - rio do estado de São Paulo.
 Tibiriçá (Bauru) - distrito do município de Bauru, São Paulo.
 Tibiriçá (Cachoeira do Sul) - bairro do município de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul.

Outros
 Rodovia Índio Tibiriçá (oficialmente SP-31) - rodovia do estado de São Paulo, Brasil.

Sobrenomes das línguas indígenas brasileiras